Вона Командования Красной армии () — денежные знаки, выпускавшиеся советским военным командованием в Северной Корее и обращавшиеся в 1945—1947 годах параллельно с корейской иеной, а затем с воной КНДР.

История 
После освобождения от японских войск Корея была разделена на две зоны, находившиеся под управлением американского и советского военного командования. Линия раздела зон прошла по 38-й параллели. В обращении в обеих зонах продолжала использоваться корейская иена, выпуск которой производился Чосон-банком, находившемся в американской зоне оккупации, что не давало советскому военному командованию возможности использовать эмиссию банка для покрытия затрат на содержание войск. В октябре 1945 года от имени Командования Красной армии были выпущены банкноты в 1, 5, 10 и 100 вон. На банкнотах указана дата «1945», текст — на корейском языке. Выпуск банкнот был ограничен в основном местами расположения советских воинских частей.

В декабре 1947 года в Северной Корее была проведена денежная реформа, вместо корейской иены была введена северокорейская вона. Вона Командования Красной армии в ходе реформы из обращения не изымалась, но её дальнейший выпуск был прекращён.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Банкноты Командования Красной армии  на сайте fox-notes.ru

Вона
Деньги Северной Кореи
Оккупационные деньги СССР